Sokos (warenhuizen), een Finse warenhuisketen.
 Sokos (hotels), een Finse hotelketen.
 Sokos Hotel Viru, een hotel van deze keten in Tallinn, Estland.